У́лица Макси́мова — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Максимова — улица в Казани.
 Улица Максимова — улица в Москве.
 Улица Максимова — улица в Ярославле.

Украина 
 Улица Максимова — улица в Донецке.

Казахстан 
 Улица Максимова — улица в Алма-Ате.